Brazii, comune del distretto di Arad
 Brazii, comune del distretto di Ialomița